Papa João Paulo II
Ou ainda:
 Aeroporto João Paulo II
 Bosque do Papa João Paulo II
Bairros no Brasil
 João Paulo II (Dourados)
 João Paulo II (Goiânia)
 João Paulo II (João Pessoa)
 João Paulo II (Santos Dumont)

Desambiguações de epônimos